Mersal est un nom propre qui peut désigner des œuvres artistiques, des personnages réels, etc.

Œuvres artistiques 
 Mersal est un film indien d'Atlee Kumar sorti en .

Personnalités portant ce patronyme 
 Iman Mersal est une poétesse égyptienne née en 1966.
 Hatem Mersal est un athlète égyptien, spécialiste du saut en longueur, né en 1975.

Autres 
 Mersalyl est un composé organométallique possédant une action diurétique.

Homonymie de patronyme